Стречно — топоним и гидроним

Россия
 Стречно — озеро в Лужском районе Ленинградской области.
 Стречно — деревня в Велейской волости Пушкиногорского района Псковской области.

Белоруссия
 Стречно — озеро в Миорском районе Витебской области.

Словакия
 Стречно — село в районе Жилина Жилинского края Словакии.